Eugenius van Zweden (1865 - 1947), jongste zoon van de Zweedse koning Oscar II en diens vrouw Sophia van Nassau.
Eugenius van Savoye (1663 - 1736), Frans Eugenius, prins van Savoye-Carignan.

Zie ook
Eugenio van Savoye (1906-1996), hertog van Genua, prins van Savoye